Повіт Сікотан
 Сікотан (Хоккайдо)
 Шикотан